Sun steht für:

 Sun (Familienname), ein chinesischer Familienname
 Sun (Band), deutsche Rock-Metal-Band
 The Sun, britische Boulevardzeitung
 eine traditionelle japanische Längeneinheit, siehe Shakkanhō
 eine US-amerikanische Zeitschrift, siehe American Media

Heutige Organisationen und Marken:
 Connecticut Sun, ein WNBA-Basketball-Franchise
 Sun Chemical, Hersteller von Druckfarben und Pigmenten
 Sun Group, indischer Medienkonzern
 Sun Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Sun Store, Schweizer Handelskette

Ehemalige Organisationen und Marken:
 Automotive Corporation, US-amerikanischer Fahrzeughersteller mit dem Markennamen Sun (1921–1922)
 Sun Carriage Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sun
 Sun Microsystems, US-amerikanisches Unternehmen (1982–2010)
 Sun Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1917)
 Sun Motorfahrzeuge Henri Jeannin, deutscher Automobilhersteller (1920–1924)
 Sun (Motorradhersteller), britische Motorradmarke (1907–1961)
 Sun Motorwagen, deutscher Automobilhersteller (1906–1908)

Sun ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sun (Louisiana)
 Sun (Michigan)
 Sun (New York)
 Sun (Virginia)
 Sun (West Virginia)

SUN steht als Abkürzung für:
 Sowjetunion, als ehemaliges Länderkürzel nach ISO 3166
 Students United Nations, einer Schülersimulation der Generalversammlung der Vereinten Nationen
 SUN – Stadtwerke Union Nordhessen
 Sustainable Use of Natural Resources, ein Forschungsprojekt in Westafrika

sun steht für:
 Sundanesische Sprache, eine auf Java gesprochene Sprache, als Sprachcode nach ISO 639

Siehe auch:
 Sun-Familie
 The Sun (Begriffsklärung)

Abkürzung